Il doppio del torneo di tennis Winnetka Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori James Blake e Thomas Blake che hanno battuto in finale Maks Mirny e Alexander Reichel 6-4, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Doug Flach /  Mark Merklein (quarti di finale)
 David DiLucia /  Michael Sell (quarti di finale)

 Paul Goldstein /  Michael Hill (quarti di finale)
 André Sá /  Gabriel Trifu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1999